Carles Salvador i Gimeno (1893-1955), poeta valencià
 Carles Salvador Vidal (n. 1990), futbolista valencià